Kaposaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Kaposaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,66, long 27,06),  (3 ha)
2. Kaposaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,89, long 26,85),  (2 ha)
3. Kaposaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,41, long 27,56),  (4 ha)
4. Kaposaari (ö i Norra Savolax), Inre Savolax,  (9 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar